

Geografia 
 Sawe – centro abitato della provincia di Nusa Tenggara Occidentale, in Indonesia
 Sawe – torrente belga che scorre nella regione delle Hautes Fagnes

Persone 
 Elisha Sawe – ex maratoneta keniota
 Mathieu Sawe – altista keniota